Влади́мир Остроу́шко:
 Остроушко, Владимир Николаевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Остроушко, Владимир Сергеевич (род. 1986) — российский регбист.